

17001–17100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 17001 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 17002 Kouzel ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 17003 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 17004 Sinkevich ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 17005 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 17006 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 17007 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 17008 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 17009 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 17010 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 17011 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 17012 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 17013 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 17014 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 17015 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 17016 ||  || 11 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 17017 ||  || 11 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 17018 ||  || 18 fev 1999 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 17019 Aldo ||  || 23 fev 1999 || Montelupo || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 17020 Hopemeraengus ||  || 24 fev 1999 || Cocoa || I. P. Griffin || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 17021 ||  || 20 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 17022 Huisjen ||  || 18 fev 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 17023 Abbott || 1999 EG || 7 mar 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 17024 Costello ||  || 15 mar 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 17025 Pilachowski ||  || 13 mar 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 17026 ||  || 12 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 17027 ||  || 15 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 17028 ||  || 18 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 17029 Cuillandre ||  || 17 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 17030 Sierks ||  || 19 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 17031 Piethut ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 17032 Edlu ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 17033 Rusty ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 17034 Vasylshev ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 17035 Velichko ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 17036 Krugly ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 17037 ||  || 16 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 17038 Wake ||  || 26 mar 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 17039 Yeuseyenka ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 17040 Almeida ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 17041 Castagna ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 17042 Madiraju ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 17043 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 17044 Mubdirahman ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 17045 Markert ||  || 22 mar 1999 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 17046 Kenway ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 17047 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 17048 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 17049 Miron ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 17050 Weiskopf ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 17051 Oflynn ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 17052 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 17053 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 17054 ||  || 6 abr 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 17055 ||  || 6 abr 1999 || King City, Ontario Observatory || R. G. Sandness || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 17056 Boschetti ||  || 6 abr 1999 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 17057 ||  || 10 abr 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 17058 Rocknroll ||  || 13 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 17059 Elvis ||  || 15 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 17060 Mikecombi ||  || 9 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 17061 Tegler ||  || 10 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 17062 Bardot ||  || 10 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 17063 Papaloizou ||  || 15 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 17064 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 17065 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 17066 Ginagallant ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 17067 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 17068 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 17069 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 17070 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 17071 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 17072 Athiviraham ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 17073 Alexblank ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 17074 ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 17075 Pankonin ||  || 9 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 17076 Betti || 1999 HO || 18 abr 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 17077 Pampaloni ||  || 25 abr 1999 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 17078 Sellers ||  || 24 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 17079 Lavrovsky ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 17080 ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 17081 Jaytee ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 17082 ||  || 9 mai 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 17083 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 17084 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 17085 ||  || 15 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 17086 Ruima ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 17087 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 17088 Giupalazzolo ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 17089 Mercado ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 17090 Mundaca ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 17091 Senthalir ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 17092 Sharanya ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 17093 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 17094 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 17095 Mahadik ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 17096 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 17097 Ronneuman ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 17098 Ikedamai ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 17099 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 17100 Kamiokanatsu ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

17101–17200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 17101 Sakenova ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 17102 Begzhigitova ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 17103 Kadyrsizova ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 17104 McCloskey ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 17105 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 17106 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 17107 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 17108 Patricorbett ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 17109 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 17110 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 17111 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 17112 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 17113 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 17114 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 17115 Justiniano ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 17116 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 17117 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 17118 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 17119 Alexisrodrz ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 17120 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 17121 Fernandonido ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 17122 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 17123 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 17124 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 17125 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 17126 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 17127 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 17128 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 17129 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 17130 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 17131 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 17132 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 17133 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 17134 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 17135 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 17136 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 17137 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 17138 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 17139 Malyshev ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 17140 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 17141 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 17142 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 17143 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 17144 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 17145 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 17146 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 17147 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 17148 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 17149 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 17150 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 17151 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 17152 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 17153 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 17154 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 17155 ||  || 16 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 17156 Kennethseitz ||  || 19 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 17157 ||  || 21 mai 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 17158 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 17159 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 17160 ||  || 8 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 17161 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 17162 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 17163 Vasifedoseev ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 17164 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 17165 ||  || 9 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 17166 Secombe || 1999 MC || 17 jun 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 17167 || 1999 NB || 4 jul 1999 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 17168 ||  || 13 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 17169 Tatarinov ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#FAFAFA
| 17170 Vsevustinov ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#88F2FF
| 17171 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#88F2FF
| 17172 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 17173 Evgenyamosov ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 17174 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 17175 ||  || 24 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 17176 Viktorov ||  || 30 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 17177 ||  || 8 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 17178 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 17179 Codina ||  || 4 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 17180 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=181 bgcolor=#FFD5EA
| 17181 ||  || 19 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#FFD5EA
| 17182 || 1999 VU || 1 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 17183 ||  || 5 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 17184 Carlrogers ||  || 13 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || Brangane || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 17185 Mcdavid ||  || 14 nov 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 17186 Sergivanov ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 17187 ||  || 14 nov 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=188 bgcolor=#FFD5EA
| 17188 ||  || 17 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#FAFAFA
| 17189 ||  || 28 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 17190 Retopezzoli ||  || 28 nov 1999 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 17191 ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 17192 Loharu ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 17193 Alexeybaran ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 17194 ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 17195 Jimrichardson ||  || 3 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 17196 Mastrodemos ||  || 3 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 17197 Matjazbone ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 17198 Gorjup ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 17199 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 17200 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

17201–17300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 17201 Matjazhumar ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 17202 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 17203 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 17204 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 17205 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 17206 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 17207 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 17208 Pokrovska ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 17209 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 17210 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 17211 Brianfisher ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 17212 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 17213 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 17214 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 17215 Slivan ||  || 6 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 17216 Scottstuart ||  || 7 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 17217 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 17218 ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 17219 Gianninoto || 2000 CV || 1 fev 2000 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 17220 Johnpenna ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 17221 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 17222 Perlmutter ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 17223 ||  || 5 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 17224 Randoross ||  || 5 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 17225 Alanschorn ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 17226 ||  || 8 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 17227 ||  || 11 fev 2000 || Tebbutt || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 17228 ||  || 8 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 17229 ||  || 13 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 17230 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 17231 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 17232 ||  || 27 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 17233 Stanshapiro ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 17234 ||  || 4 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 17235 ||  || 4 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 17236 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 17237 ||  || 7 mar 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 17238 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 17239 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 17240 Gletorrence ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 17241 Wooden ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 17242 Leslieyoung ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 17243 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 17244 ||  || 28 mar 2000 || Kvistaberg || UDAS || Brangane || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 17245 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 17246 Christophedumas ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 17247 Vanverst ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 17248 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 17249 Eliotyoung ||  || 2 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 17250 Genelucas ||  || 11 abr 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 17251 Vondracek ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 17252 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 17253 Vonsecker ||  || 12 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 17254 ||  || 12 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 17255 ||  || 11 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 17256 ||  || 30 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 17257 Strazzulla ||  || 26 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 17258 Whalen ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 17259 ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 17260 Kušnirák ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 17261 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 17262 Winokur ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 17263 ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 17264 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 17265 Debennett ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 17266 ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 17267 ||  || 28 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 17268 ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 17269 Dicksmith ||  || 3 jun 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 17270 ||  || 4 jun 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 17271 ||  || 4 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 17272 ||  || 5 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 17273 Karnik ||  || 5 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FFD5EA
| 17274 ||  || 7 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 17275 ||  || 8 jun 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=276 bgcolor=#E3E3E3
| 17276 ||  || 4 jun 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 17277 Jarrydlevine ||  || 7 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 17278 Viggh ||  || 6 jun 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 17279 Jeniferevans ||  || 6 jun 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 17280 Shelly ||  || 6 jun 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 17281 Mattblythe ||  || 6 jun 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 17282 ||  || 3 jun 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 17283 Ustinov ||  || 24 jun 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 17284 ||  || 26 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 17285 Bezout || 2000 NU || 3 jul 2000 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 17286 Bisei ||  || 8 jul 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 17287 ||  || 7 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 17288 ||  || 10 jul 2000 || Valinhos || P. R. Holvorcem || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 17289 || 2037 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 17290 || 2060 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 17291 || 2547 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 17292 || 2656 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 17293 || 2743 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 17294 || 2787 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 17295 || 2827 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 17296 || 3541 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 17297 || 3560 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 17298 || 4031 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 17299 || 4168 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 17300 || 4321 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|}

17301–17400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 17301 || 4609 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 17302 || 4610 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 17303 || 4629 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 17304 || 4637 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 17305 Caniff || 4652 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 17306 || 4865 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 17307 || 4895 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 17308 || 6079 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 17309 || 6528 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 17310 || 6574 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 17311 || 6584 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 17312 || 7622 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 17313 || 9542 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=314 bgcolor=#88F2FF
| 17314 Aisakos || 1024 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 17315 || 1089 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 17316 || 1198 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 17317 || 1208 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 17318 || 2091 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 17319 || 3078 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 17320 || 3182 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 17321 || 3188 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 17322 || 3274 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 17323 || 3284 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 17324 || 3292 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 17325 || 3300 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 17326 || 4023 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 17327 || 4155 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 17328 || 1176 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 17329 || 1277 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 17330 || 1358 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 17331 || 2056 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 17332 || 2120 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 17333 || 2174 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 17334 || 2275 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 17335 || 2281 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 17336 || 3193 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 17337 || 3198 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 17338 || 3212 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 17339 || 4060 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 17340 || 4096 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 17341 || 4120 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 17342 || 5185 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 17343 || 1111 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 17344 || 1120 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 17345 || 2216 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 17346 || 2395 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 17347 || 3449 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 17348 || 4166 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 17349 || 4353 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 17350 || 1968 OJ || 18 jul 1968 || Cerro El Roble || C. Torres, S. Cofré || — || 
|-id=351 bgcolor=#88F2FF
| 17351 Pheidippos || 1973 SV || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 17352 ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 17353 || 1975 TE || 10 out 1975 || Anderson Mesa || H. L. Giclas || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 17354 Matrosov ||  || 13 mar 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 17355 || 1978 NK || 10 jul 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 17356 Vityazev ||  || 9 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 17357 Lucataliano ||  || 23 ago 1978 || Mount Stromlo || G. DeSanctis, V. Zappalà || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 17358 Lozino-Lozinskij ||  || 27 set 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 17359 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 17360 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 17361 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 17362 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 17363 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=364 bgcolor=#F1F1F1
| 17364 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=365 bgcolor=#88F2FF
| 17365 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 17366 ||  || 24 jul 1979 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 17367 ||  || 26 jul 1979 || Palomar || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 17368 ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 17369 Eremeeva ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 17370 || 1980 CJ || 13 fev 1980 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 17371 || 1981 DT || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 17372 || 1981 DV || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 17373 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 17374 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 17375 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 17376 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 17377 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 17378 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Brangane || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 17379 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 17380 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 17381 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 17382 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 17383 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 17384 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 17385 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 17386 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 17387 ||  || 3 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 17388 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 17389 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 17390 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 17391 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 17392 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 17393 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 17394 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 17395 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Phocaea || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 17396 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 17397 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Juno || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 17398 ||  || 20 out 1982 || Kitt Peak || G. Aldering || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 17399 Andysanto || 1983 RL || 6 set 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 17400 ||  || 13 ago 1985 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|}

17401–17500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 17401 ||  || 7 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 17402 Valeryshuvalov || 1985 UF || 20 out 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 17403 Masciarelli ||  || 6 mar 1986 || La Silla || G. DeSanctis || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 17404 ||  || 4 out 1986 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 17405 ||  || 4 nov 1986 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 17406 || 1987 DO || 25 fev 1987 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 17407 Teige || 1987 TG || 14 out 1987 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 17408 McAdams ||  || 19 out 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 17409 ||  || 19 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 17410 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 17411 ||  || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 17412 Kroll || 1988 KV || 24 mai 1988 || La Silla || W. Landgraf || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 17413 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=414 bgcolor=#88F2FF
| 17414 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=415 bgcolor=#88F2FF
| 17415 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=416 bgcolor=#88F2FF
| 17416 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=417 bgcolor=#88F2FF
| 17417 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=418 bgcolor=#88F2FF
| 17418 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=419 bgcolor=#88F2FF
| 17419 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=420 bgcolor=#88F2FF
| 17420 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=421 bgcolor=#88F2FF
| 17421 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 17422 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=423 bgcolor=#88F2FF
| 17423 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=424 bgcolor=#88F2FF
| 17424 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 17425 ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 17426 ||  || 5 fev 1989 || Gekko || Y. Oshima || Phocaea || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 17427 Poe ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 17428 Charleroi || 1989 DL || 28 fev 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 17429 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 17430 || 1989 KF || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt || Eos || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 17431 Sainte-Colombe || 1989 RT || 3 set 1989 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 17432 || 1989 SR || 29 set 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 17433 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 17434 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=435 bgcolor=#FFDAB5
| 17435 di Giovanni ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 17436 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=437 bgcolor=#E3E3E3
| 17437 Stekene ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 17438 Quasimodo ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 17439 Juliesan ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 17440 ||  || 2 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 17441 || 1989 UE || 20 out 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=442 bgcolor=#88F2FF
| 17442 ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 17443 ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 17444 ||  || 3 nov 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 17445 Avatcha ||  || 28 dez 1989 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 17446 Mopaku ||  || 23 jan 1990 || Kavalur || R. Rajamohan || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 17447 Heindl || 1990 HE || 25 abr 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 17448 ||  || 27 abr 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 17449 ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 17450 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 17451 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 17452 Amurreka ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 17453 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 17454 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 17455 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 17456 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 17457 ||  || 16 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 17458 Dick ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 17459 Andreashofer ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 17460 Mang ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=461 bgcolor=#E3E3E3
| 17461 Shigosenger ||  || 20 out 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 17462 Takahisa ||  || 22 out 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 17463 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 17464 ||  || 11 nov 1990 || Fujieda || H. Shiozawa, M. Kizawa || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 17465 Inawashiroko ||  || 11 nov 1990 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 17466 Vargasllosa ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 17467 ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 17468 ||  || 21 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 17469 || 1991 BT || 19 jan 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 17470 Mitsuhashi || 1991 BX || 19 jan 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Ursula || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 17471 ||  || 11 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 17472 Dinah || 1991 FY || 17 mar 1991 || Ojima || T. Niijima, T. Urata || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 17473 Freddiemercury ||  || 21 mar 1991 || La Silla || H. Debehogne || Mitidika || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 17474 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 17475 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 17476 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 17477 ||  || 10 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 17478 || 1991 LQ || 13 jun 1991 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 17479 ||  || 13 ago 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 17480 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 17481 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Eos || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 17482 ||  || 6 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 17483 || 1991 RA || 2 set 1991 || Siding Spring || K. S. Russell || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 17484 Ganghofer ||  || 13 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 17485 ||  || 5 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 17486 Hodler ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 17487 || 1991 SY || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 17488 Mantl ||  || 2 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || Eos || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 17489 Trenker ||  || 2 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 17490 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 17491 ||  || 31 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=492 bgcolor=#88F2FF
| 17492 Hippasos ||  || 10 dez 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=493 bgcolor=#FFDAB5
| 17493 Wildcat || 1991 YA || 31 dez 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 17494 Antaviana ||  || 11 jan 1992 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 17495 || 1992 DY || 27 fev 1992 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 17496 Augustinus ||  || 29 fev 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 17497 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 17498 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 17499 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 17500 ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|}

17501–17600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 17501 Tetsuro || 1992 FG || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 17502 Manabeseiji ||  || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 17503 Celestechild ||  || 26 mar 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 17504 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 17505 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 17506 Walschap ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 17507 ||  || 24 abr 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 17508 Takumadan || 1992 JH || 3 mai 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 17509 Ikumadan || 1992 JR || 4 mai 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 17510 ||  || 1 ago 1992 || La Silla || H. Debehogne, Á. López-G. || — || 
|-id=511 bgcolor=#FFD5EA
| 17511 || 1992 QN || 29 ago 1992 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 17512 || 1992 RN || 4 set 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 17513 || 1992 UM || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 17514 ||  || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 17515 ||  || 21 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 17516 Kogayukihito ||  || 28 out 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 17517 ||  || 21 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 17518 Redqueen || 1992 YD || 18 dez 1992 || Yakiimo || A. Natori, T. Urata || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 17519 Pritsak ||  || 18 dez 1992 || Caussols || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 17520 Hisayukiyoshio ||  || 23 jan 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Pallas || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 17521 Kiek ||  || 27 jan 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 17522 ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 17523 ||  || 23 mar 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 17524 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 17525 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 17526 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 17527 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 17528 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 17529 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 17530 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=531 bgcolor=#F1F1F1
| 17531 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 17532 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || Brangane || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 17533 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 17534 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 17535 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 17536 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 17537 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 17538 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 17539 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 17540 ||  || 18 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 17541 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 17542 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 17543 Sosva ||  || 14 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 17544 Kojiroishikawa ||  || 15 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 17545 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 17546 Osadakentaro ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=547 bgcolor=#FAFAFA
| 17547 Nestebovelli ||  || 21 set 1993 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 17548 ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 17549 ||  || 13 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 17550 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 17551 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 17552 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 17553 ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 17554 || 1993 VY || 9 nov 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=555 bgcolor=#FFDAB5
| 17555 Kenkennedy ||  || 4 nov 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 17556 Pierofrancesca || 1993 WB || 16 nov 1993 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=557 bgcolor=#FAFAFA
| 17557 || 1994 AX || 4 jan 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 17558 ||  || 4 jan 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 17559 ||  || 8 jan 1994 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 17560 ||  || 14 jan 1994 || Sormano || C. Gualdoni, A. Testa || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 17561 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 17562 ||  || 16 jan 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 17563 Tsuneyoshi ||  || 5 fev 1994 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 17564 ||  || 7 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 17565 ||  || 12 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 17566 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 17567 Hoshinoyakata || 1994 GP || 5 abr 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 17568 ||  || 11 abr 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 17569 ||  || 8 jun 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 17570 || 1994 NQ || 6 jul 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 17571 || 1994 PV || 14 ago 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 17572 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 17573 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 17574 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 17575 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 17576 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 17577 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 17578 || 1994 QQ || 16 ago 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 17579 Lewkopelew ||  || 5 out 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 17580 || 1994 VV || 3 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 17581 ||  || 4 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 17582 || 1994 WL || 25 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 17583 ||  || 30 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 17584 ||  || 6 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 17585 ||  || 31 dez 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 17586 ||  || 10 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 17587 || 1995 BD || 20 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 17588 ||  || 30 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 17589 ||  || 29 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 17590 || 1995 CG || 1 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Juno || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 17591 || 1995 DG || 20 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 17592 || 1995 DR || 22 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 17593 || 1995 DV || 20 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 17594 ||  || 23 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 17595 || 1995 EO || 1 mar 1995 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=596 bgcolor=#E3E3E3
| 17596 ||  || 11 mar 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Eos || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 17597 Stefanzweig ||  || 4 mar 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 17598 ||  || 23 mai 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 17599 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 17600 Dobřichovice || 1995 SO || 18 set 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|}

17601–17700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 17601 Sheldonschafer || 1995 SS || 19 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 17602 Dr. G. ||  || 19 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 17603 Qoyllurwasi ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 17604 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 17605 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 17606 Wumengchao ||  || 28 set 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 17607 Táborsko || 1995 TC || 2 out 1995 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 17608 Terezín || 1995 TN || 12 out 1995 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 17609 || 1995 UR || 18 out 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 17610 ||  || 23 out 1995 || Sudbury || D. di Cicco || Brangane || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 17611 Jožkakubík ||  || 24 out 1995 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 17612 Whiteknight ||  || 20 out 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 17613 ||  || 27 out 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 17614 ||  || 27 out 1995 || Sormano || P. Sicoli, P. Chiavenna || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 17615 Takeomasaru ||  || 30 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 17616 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 17617 Takimotoikuo ||  || 28 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 17618 || 1995 VO || 4 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 17619 || 1995 VT || 1 nov 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 17620 || 1995 WY || 18 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 17621 ||  || 16 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 17622 ||  || 20 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 17623 ||  || 30 nov 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 17624 || 1996 AT || 10 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 17625 Joseflada ||  || 14 jan 1996 || Ondřejov || P. Pravec, L. Kotková || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 17626 ||  || 12 jan 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 17627 Humptydumpty ||  || 27 jan 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 17628 ||  || 21 mar 1996 || Socorro || Lincoln Lab ETS || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 17629 Koichisuzuki ||  || 21 abr 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 17630 ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 17631 ||  || 21 abr 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 17632 ||  || 21 abr 1996 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 17633 || 1996 JU || 11 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 17634 ||  || 14 jul 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 17635 ||  || 20 jul 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 17636 || 1996 PQ || 9 ago 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 17637 Blaschke ||  || 11 ago 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=638 bgcolor=#FAFAFA
| 17638 Sualan ||  || 11 ago 1996 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 17639 ||  || 9 ago 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=640 bgcolor=#FFDAB5
| 17640 Mount Stromlo ||  || 15 ago 1996 || Macquarie || R. H. McNaught, J. B. Child || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 17641 ||  || 18 set 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 17642 ||  || 6 out 1996 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 17643 ||  || 9 out 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 17644 ||  || 10 out 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 17645 Inarimori ||  || 9 out 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 17646 ||  || 12 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 17647 ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 17648 || 1996 UU || 16 out 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Phocaea || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 17649 Brunorossi ||  || 17 out 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 17650 ||  || 29 out 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 17651 Tajimi ||  || 3 nov 1996 || Tajimi || T. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 17652 Nepoti ||  || 3 nov 1996 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 17653 Bochner ||  || 10 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 17654 ||  || 6 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 17655 ||  || 6 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 17656 Hayabusa ||  || 6 nov 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 17657 Himawari ||  || 6 nov 1996 || Chichibu || N. Satō || Juno || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 17658 ||  || 13 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 17659 ||  || 15 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 17660 ||  || 7 nov 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 17661 ||  || 3 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 17662 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 17663 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 17664 ||  || 7 nov 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 17665 || 1996 WD || 16 nov 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 17666 || 1996 XR || 1 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 17667 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 17668 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 17669 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 17670 Liddell ||  || 8 dez 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 17671 ||  || 11 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 17672 ||  || 11 dez 1996 || Saji || Saji Obs. || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 17673 Houkidaisen ||  || 15 dez 1996 || Saji || Saji Obs. || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 17674 || 1996 YG || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 17675 || 1996 YU || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 17676 ||  || 2 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 17677 ||  || 4 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 17678 ||  || 3 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 17679 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 17680 ||  || 1 jan 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 17681 Tweedledum ||  || 6 jan 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 17682 ||  || 10 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 17683 Kanagawa ||  || 10 jan 1997 || Hadano || A. Asami || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 17684 ||  || 14 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 17685 ||  || 13 jan 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 17686 ||  || 29 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 17687 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 17688 ||  || 31 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 17689 || 1997 CS || 1 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 17690 ||  || 3 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 17691 ||  || 1 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 17692 ||  || 6 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 17693 Wangdaheng ||  || 15 fev 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 17694 Jiránek ||  || 4 mar 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 17695 ||  || 3 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 17696 Bombelli ||  || 8 mar 1997 || Prescott || P. G. Comba || Brangane || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 17697 Evanchen ||  || 10 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 17698 Racheldavis ||  || 10 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 17699 ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 17700 ||  || 7 abr 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

17701–17800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 17701 ||  || 9 abr 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 17702 Kryštofharant || 1997 JD || 1 mai 1997 || Ondřejov || P. Pravec || Brangane || 
|-id=703 bgcolor=#FAFAFA
| 17703 Bombieri ||  || 9 set 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=704 bgcolor=#FAFAFA
| 17704 ||  || 21 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 17705 ||  || 28 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=706 bgcolor=#FAFAFA
| 17706 ||  || 9 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 17707 ||  || 2 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 17708 || 1997 WB || 18 nov 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 17709 ||  || 19 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 17710 ||  || 23 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 17711 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 17712 Fatherwilliam ||  || 19 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 17713 ||  || 25 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 17714 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 17715 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 17716 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 17717 || 1997 XL || 3 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 17718 || 1997 XZ || 3 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 17719 ||  || 2 dez 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 17720 Manuboccuni ||  || 7 dez 1997 || Cima Ekar || M. Tombelli || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 17721 ||  || 10 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=722 bgcolor=#FAFAFA
| 17722 ||  || 21 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 17723 ||  || 22 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 17724 ||  || 25 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 17725 ||  || 27 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 17726 ||  || 22 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 17727 ||  || 30 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 17728 ||  || 21 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#FAFAFA
| 17729 ||  || 28 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 17730 ||  || 6 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 17731 ||  || 15 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 17732 ||  || 1 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 17733 ||  || 19 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 17734 Boole ||  || 22 jan 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 17735 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 17736 ||  || 23 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 17737 Sigmundjähn ||  || 27 jan 1998 || Drebach || J. Kandler || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 17738 ||  || 24 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 17739 ||  || 25 jan 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 17740 ||  || 27 jan 1998 || Sormano || A. Testa, P. Ghezzi || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 17741 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 17742 ||  || 28 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 17743 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#FFDAB5
| 17744 Jodiefoster ||  || 18 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 17745 ||  || 22 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 17746 Haigha ||  || 30 jan 1998 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 17747 ||  || 26 jan 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 17748 Uedashoji || 1998 CL || 1 fev 1998 || Saji || Saji Obs. || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 17749 ||  || 19 fev 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 17750 ||  || 18 fev 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 17751 ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 17752 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 17753 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 17754 ||  || 21 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 17755 ||  || 24 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 17756 ||  || 25 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 17757 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 17758 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 17759 Hatta ||  || 17 fev 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 17760 ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || Mitidika || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 17761 ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 17762 ||  || 27 fev 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 17763 || 1998 EG || 1 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 17764 Schatzman ||  || 2 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 17765 ||  || 1 mar 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 17766 ||  || 2 mar 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 17767 ||  || 1 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 17768 Tigerlily ||  || 3 mar 1998 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 17769 ||  || 15 mar 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 17770 Baumé ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 17771 Elsheimer ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 17772 ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 17773 ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 17774 ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 17775 || 1998 FH || 18 mar 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 17776 Troska ||  || 22 mar 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 17777 Ornicar ||  || 24 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 17778 ||  || 24 mar 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 17779 Migomueller ||  || 26 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 17780 ||  || 24 mar 1998 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 17781 Kepping ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 17782 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 17783 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 17784 Banerjee ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 17785 Wesleyfuller ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 17786 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 17787 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 17788 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 17789 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 17790 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 17791 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 17792 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 17793 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 17794 Kowalinski ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 17795 Elysiasegal ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 17796 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 17797 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 17798 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 17799 Petewilliams ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 17800 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

17801–17900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 17801 Zelkowitz ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 17802 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 17803 Barish ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 17804 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 17805 Švestka ||  || 30 mar 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 17806 Adolfborn ||  || 31 mar 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 17807 Ericpearce ||  || 19 mar 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 17808 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 17809 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 17810 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 17811 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 17812 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 17813 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 17814 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 17815 Kulawik ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 17816 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 17817 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 17818 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 17819 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 17820 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 17821 Bölsche ||  || 31 mar 1998 || Drebach || A. Knöfel, J. Kandler || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 17822 ||  || 22 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 17823 Bartels || 1998 GA || 1 abr 1998 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 17824 || 1998 GF || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 17825 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 17826 Normanwisdom ||  || 3 abr 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 17827 || 1998 HW || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 17828 ||  || 22 abr 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 17829 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 17830 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 17831 Ussery ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 17832 Pitman ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 17833 ||  || 23 abr 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 17834 ||  || 25 abr 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || Brangane || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 17835 Anoelsuri ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 17836 Canup ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 17837 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 17838 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 17839 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 17840 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 17841 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 17842 Jorgegarcia ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 17843 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 17844 Judson ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 17845 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 17846 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 17847 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 17848 ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 17849 ||  || 19 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 17850 ||  || 20 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 17851 Kaler || 1998 JK || 1 mai 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 17852 ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 17853 Ronaldsayer ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 17854 ||  || 5 mai 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || Brangane || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 17855 Geffert || 1998 KK || 19 mai 1998 || Starkenburg Observatory || Starkenburg Obs. || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 17856 Gomes ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 17857 Hsieh ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 17858 Beaugé ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 17859 Galinaryabova ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 17860 Roig ||  || 22 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 17861 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 17862 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 17863 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 17864 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 17865 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 17866 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 17867 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 17868 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 17869 Descamps ||  || 20 jun 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 17870 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 17871 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 17872 ||  || 23 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 17873 ||  || 11 dez 1998 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=874 bgcolor=#88F2FF
| 17874 ||  || 17 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Vesta || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 17875 ||  || 9 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 17876 ||  || 15 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 17877 ||  || 15 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 17878 ||  || 15 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 17879 Robutel ||  || 22 jan 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 17880 ||  || 18 jan 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 17881 Radmall ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 17882 Thielemann ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 17883 Scobuchanan ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 17884 Jeffthompson ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 17885 Brianbeyt ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 17886 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 17887 ||  || 17 fev 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 17888 ||  || 21 fev 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 17889 Liechty ||  || 20 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 17890 ||  || 20 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 17891 Buraliforti || 1999 EA || 6 mar 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 17892 Morecambewise ||  || 15 mar 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 17893 Arlot || 1999 FO || 17 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 17894 || 1999 FP || 17 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 17895 ||  || 17 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 17896 ||  || 17 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 17897 Gallardo ||  || 19 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 17898 Scottsheppard ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 17899 Mariacristina ||  || 22 mar 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 17900 Leiferman ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

17901–18000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 17901 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 17902 Britbaker ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 17903 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 17904 Annekoupal ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 17905 Kabtamu ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 17906 ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 17907 Danielgude ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 17908 Chriskuyu ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 17909 Nikhilshukla ||  || 19 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 17910 Munyan ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 17911 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 17912 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 17913 ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 17914 Joannelee ||  || 20 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 17915 || 1999 GU || 5 abr 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 17916 ||  || 10 abr 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 17917 Cartan ||  || 15 abr 1999 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 17918 ||  || 14 abr 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 17919 Licandro ||  || 9 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 17920 Zarnecki ||  || 10 abr 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 17921 Aldeobaldia ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 17922 ||  || 12 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 17923 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 17924 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 17925 Dougweinberg ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 17926 Jameswu ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 17927 Ghoshal ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 17928 Neuwirth ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 17929 ||  || 15 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 17930 Kennethott ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 17931 ||  || 7 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 17932 Viswanathan ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 17933 Haraguchi ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 17934 Deleon ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 17935 Vinhoward ||  || 12 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 17936 Nilus ||  || 24 abr 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 17937 ||  || 16 abr 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 17938 Tamsendrew ||  || 17 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 17939 ||  || 16 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 17940 Kandyjarvis ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 17941 Horbatt ||  || 6 mai 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 17942 Whiterabbit ||  || 11 mai 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 17943 ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 17944 ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 17945 Hawass ||  || 14 mai 1999 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 17946 ||  || 7 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=947 bgcolor=#F1F1F1
| 17947 ||  || 9 mai 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 17948 ||  || 12 mai 1999 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 17949 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 17950 Grover ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 17951 Fenska ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 17952 Folsom ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 17953 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 17954 Hopkins ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 17955 Sedransk ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 17956 Andrewlenoir ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 17957 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 17958 Schoof ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 17959 Camierickson ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 17960 Liberatore ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 17961 Mariagorodnitsky ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 17962 Andrewherron ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 17963 Vonderheydt ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 17964 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 17965 Brodersen ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 17966 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 17967 Bacampbell ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 17968 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 17969 Truong ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 17970 Palepu ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 17971 Samuelhowell ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 17972 Ascione ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 17973 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 17974 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 17975 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 17976 Schulman ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 17977 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 17978 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 17979 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 17980 Vanschaik ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 17981 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 17982 Simcmillan ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 17983 Buhrmester ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 17984 Ahantonioli ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 17985 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 17986 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 17987 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 17988 Joannehsieh ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 17989 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 17990 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 17991 Joshuaegan ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 17992 Japellegrino ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 17993 Kluesing ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 17994 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 17995 Jolinefan ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 17996 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 17997 ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 17998 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 17999 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 18000 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (15001)–(20000) (IAU Minor Planet Center)

017